Гурко́ — українське прізвище. Відомі носії:

 Гурко Стефанія Антонівна (1924) — поетеса, драматург, громадський діяч.
 Гурко Євген Андрійович (23 липня 1914 — 24 вересня 1979) — громадський діяч. Доктор права і політичних наук Віденського університету (1945).
 Гурко Роман Євгенович (21 жовтня 1962) — режисер, композитор, диригент.
 Гурко Богдан-Ярослав Романович (21 березня 1916) — фахівець у галузі механіки. Від 1955 — головний інженер компанії «General Electric», створив самоочисну піч, яка була впроваджена у серійне виробництво.

Топоніми 
 Гурко () — село в Польщі в Перемишльському повіті Підкарпатського воєводства, поблизу кордону з Україною

Українські прізвища